Tears (Jack Jersey) (1984), een nummer van Jack Jersey.
 Tears (Clean Bandit) (2016), een nummer van de Britse Clean Bandit en Louisa Johnson

Zie ook 
 Teardrops (doorverwijspagina)
 Tearfund (Tear) (The Evangelical Alliance Relief), een christelijke ontwikkelingsorganisatie